«Прав, Британіє, морями!» () — патріотична пісня Великої Британії, написана за поемою Джеймса Томсона на музику Томаса Арна в 1740 році.

Історія 

Була написана до маскараду в домі Фредерика, принца Уельського, який виступав покровителем обох авторів.

Відома, головне, завдяки рефрену в кінці кожної строфи, який, власне, і дав назву пісні:

 Rule, Britannia! Rule the waves:
 Britons never shall be slaves.

Переклад:
 Прав, Британіє! Прав хвилями:
 Британці ніколи не стануть рабами.

Текст пісні 
1
 When Britain first, at Heaven's command
 Arose from out the azure main;
 This was the charter of the land,
 And guardian angels sang this strain:

 "Rule, Britannia! rule the waves:
 «Britons never will be slaves.»

2
 The nations, not so blest as thee,
 Must, in their turns, to tyrants fall;
 While thou shalt flourish great and free,
 The dread and envy of them all.

 "Rule, Britannia! rule the waves:
 «Britons never shell be slaves.»

3
 Still more majestic shalt thou rise,
 More dreadful, from each foreign stroke;
 As the loud blast that tears the skies,
 Serves but to root thy native oak.

 "Rule, Britannia! rule the waves:
 «Britons never will be slaves.»

4
 Thee haughty tyrants ne'er shall tame:
 All their attempts to bend thee down,
 Will but arouse thy generous flame;
 But work their woe, and thy renown.

 "Rule, Britannia! rule the waves:
 «Britons never will be slaves.»

5
 To thee belongs the rural reign;
 Thy cities shall with commerce shine:
 All thine shall be the subject main,
 And every shore it circles thine.

 "Rule, Britannia! rule the waves:
 «Britons never will be slaves.»

6
 The Muses, still with freedom found,
 Shall to thy happy coast repair;
 Blest Isle! With matchless beauty crown'd,
 And manly hearts to guard the fair.

 "Rule, Britannia! rule the waves:
 «Britons never will be slaves.»

Запозичення 
 Мотив пісні був використаний Георгом Фрідріхом Генделем в композиції Occasional Oratorio HWV 62 1746 року.

Примітки

Посилання 
 http://www.cix.co.uk/~lumpkin/rulebrit.mp3

Патріотичні пісні Великої Британії